Onderdistrict in Indonesië
Gandrungmangu (onderdistrict), een onderdistrict het regentschap Cilacap in de Indonesische provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
Gandrungmangu (plaats), een plaats in onderdistrict Gandrungmangu van het regentschap Cilacap in de  provincie Midden-Java